Скворцо́в — російське прізвище.

Відомі носії:
 Скворцов Андрій Аркадійович — Герой Радянського Союзу, один з широнінців.
 Скворцов Борис Дмитрович — український скрипаль.
 Скворцов Владислав Юрійович (1996—2022) — старший лейтенант Збройних сил України учасник російсько-української війни.
 Скворцов В'ячеслав Михайлович — український режисер.
 Скворцов Гунарс — латвійський хокеїст, правий нападник. Виступає за «Динамо» (Рига) у Континентальній хокейній лізі.
 Скворцов Іринарх Поліхронійович — гігієніст, професор.
 Скворцов Костянтин Іванович — письменник, церковний діяч і дослідник житія святих.
 Скворцов Микола Валерійович (* 1984) — — російський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2004, 2008, 2012 років.
Російські прізвища